Зимняя — река в Ханты-Мансийском автономном округе России. Впадает с юга в озеро Домашний Сор (Согом). Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010700112115300018123.

Примечания 

Бассейн Согома
Реки Ханты-Мансийского района